Maybe (Allan Flynn en Frank Madden) (1935), een lied van Allan Flynn en Frank Madden
 Maybe (The Chantels) (1957), een lied van The Chantels
 Maybe (single van The Three Degrees) (1970), zie Maybe (The Chantels)
 Maybe (muziekalbum van The Three Degrees) (1970), een muziekalbum van The Three Degrees
 Maybe (Split Enz) (1975), een lied van Split Enz
 Maybe (single van Thom Pace) (1979), een single Thom Pace
 Maybe (muziekalbum van Thom Pace) (1980), een muziekalbum Thom Pace
 Maybe (muziekalbum van Sharon O'Neill) (1981), een muziekalbum Sharon O'Neill
 Maybe (single van Sharon O'Neill) (1981), een single Sharon O'Neill
 Maybe (Collective Soul) (1997), een lied van Collective Soul
 Maybe (Brainstorm) (2001), een lied van Brainstorm
 Maybe (Emma Bunton) (2003), een lied van Emma Bunton
 Maybe (Enrique Iglesias) (2003), een lied van Enrique Iglesias
 Maybe (N*E*R*D) (2004), een lied van N*E*R*D
 Maybe (No Angels) (2007), een lied van No Angels
 Maybe (Kelly Clarkson) (2007), een lied van Kelly Clarkson
 Maybe (Jay Sean) (2008), een lied van Jay Sean
 Maybe (Ingrid Michaelson) (2009), een lied van Ingrid Michaelson
 Maybe (Sick Puppies) (2010), een lied van Sick Puppies
 Maybe (Teyana Taylor) (2014), een lied van Teyana Taylor
 Maybe (Toni Braxton) (2014), een lied van Toni Braxton
 Maybe (Valentina Monetta) (2014), een lied van Valentina Monetta